Семёно-Ка́рповка () — село, относится к Балтскому району Одесской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 41 человек. Почтовый индекс — 66143. Телефонный код — 4866. Занимает площадь 0,37 км². Код КОАТУУ — 5120685003.

Местный совет 
66143, Одесская обл., Балтский р-н, с. Оленовка

Ссылки 
 Семёно-Карповка на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Балтского района